Бри́та Аман́да Катари́на Закари́ () шведская  и . Родилась  13 июня 1982 в городе Умео, который находится в северной Швеции.

Биография 
Закари отучилась в Бергской Школе Общения. Получив образование в области искусства, она устроилась копирайтером в PR фирме McCann Stockholm, в Nöjesguiden и работала в шоу Шульмана. Вместе со своим супругом Калле Закари Вальстрёмом, коллегами Микаэлем Сиреном и Йоханом Йоханссоном, она участвовала в написании сценария к комедийному сериалу Söder om Folkungagatan, который вышел в прокат в 2014 году на шведском  

С 2013 по 2014 год Закари была соведущей утреннего шоу «Rix Morronzoo» на радио FM RIX вместе с  и Марко Кристиан Лехтосало.

В конце 2014-го года она вместе с  представила шоу Inte ОК, запущенное на телеканале  в Швеции. В 2015-ом году Брита выпустила программу Flickvän på försök, стартовавшую на телеканале SVT.

Примечания